A Serie A 2007-08 foi a 75ª edição da Serie A do Campeonato Italiano de Futebol.

Classificação 

* Cagliari foi penalizado com a perda de três pontos devido a uma ação legal não autorizada, mas o time conseguiu recuperar os pontos perdidos na justiça.

Confrontos 

 A linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. Jogos da próxima rodada estão indicados em azul.

1A partida entre Juventus e Parma foi adiada devido à morte de um torcedor do Parma.

Artilharia 

Campeonato Italiano de Futebol - Série A
2007 no futebol
2008 no futebol
Desporto na Itália em 2007
Desporto na Itália em 2008